Kruizemunt is een volksnaam voor verschillende plantensoorten en -variëteiten van het geslacht Mentha (munt):

 aarmunt (Mentha spicata), vooral de 'gekroesde' variëteit ("crispata", met gekrulde bladeren)
 akkermunt (Mentha arvensis)
 watermunt (Mentha aquatica)